B83 peut faire référence à :
 Autres helminthiases, d'après la Classification internationale des maladies ;
 B83, une bombe nucléaire américaine ;
 Bundesstraße 83, une route fédérale allemande reliant reliant Bückeburg à Bebra.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres